Chen (estat), estat menor del període de Primaveres i Tardors en la Xina antiga 
 Estil chen
 Chen (gènere), gènere d'ocells de la família dels anàtids 
 Biografies:
 Chen Biao (204 - 237), polític de Wu Oriental 
 Chen Dao, general servint sota el senyor de la guerra Liu Bei 
 Chen Deng, estrateg durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental
 Chen Duxiu
 Chen Gong (? - 198), assessor del senyor de la guerra Lü Bu 
 Chen Gui, ministre servint sota el senyor de la guerra Lü Bu 
 Chen Hongshou (1599–1652) 
 Chen Ji, militar servint sota el senyor de la guerra Yuan Shu 
 Emperadriu Chen Jiao
 Chen Lan (?-209), general servint sota el senyor de la guerra Yuan Shu 
 Chen Lin (Dinastia Han) (?-217), ministre 
 Chen Qun (mort el 237), ministre de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes de la història xinesa 
 Chen Sheng (?-208 aC), 
 Chen Shi, general servint sota el senyor de la guerra Liu Bei 
 Chen Shou (233–297), historiador durant el període de la Dinastia Jin de la història xinesa 
 Chen Tai (mort el 260), general i polític de Cao Wei 
 Chen Wu (Dinastia Han) (?-215), general 
 Chen Ying (personatge de ficció) (? - 209), personatge de ficció de la novel·la històrica 
 Chen Zhen (Dinastia Han) (?-235), ministre 
 Joan Chen (Xangai, 1961), actriu, directora i guionista
 Steve Chen (nascut el 1978 a Taiwan), cofundador i director tècnic de YouTube
 Steve Chen (nascut el 1944 a Taiwan), enginyer de supercomputació.
 Zhou Chen
 Zhu Chen (1976), Gran Mestre Femenina d'escacs xinesa i campiona del món femenina d'escacs 
 Roberto Chen, futbolista panameny